Кубок обладателей кубков КОНМЕБОЛ 1970 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 18 марта по 26 апреля 1970 года. Трофей впервые завоевал боливийский клуб «Марискаль» (Санта-Крус-де-ла-Сьерра). В основе команды-победительницы лишь трое игроков представляли Боливию, по 4 игрока были аргентинцами и парагвайцами.

Участники

Групповой этап

Группа «Север»

Группа «Юг»

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1970
Футбол в Южной Америке в 1970 году